Игорь Левчук:

 Левчук, Игорь (род. 1985) — польский футболист, защитник.
 Левчук, Игорь Васильевич (род. 1927) — советский и российский государственный деятель, финансист и учёный, педагог.